Илья́ Кандела́ки (; ) — грузинский футболист, защитник. Выступал за сборную Грузии.

Биография 
Родился 26 декабря 1981 года в Тбилиси.

Клубная карьера 
Начинал профессиональную карьеру в Грузии. Выступал за клубы тбилисские «35-ПТУ», «Динамо-2», «Тбилиси». С 2000 года по 2005 год выступал за столичное «Динамо». Летом 2005 года перешёл в одесский «Черноморец». В чемпионате Украины дебютировал 11 сентября 2005 года в матче против киевского «Динамо» (0:1). Летом 2007 года перешёл в немецкий клуб «Карл Цейсс». Вместе со своими соотечественниками Ревазом Барабадзе, Георги Ониани, Георги Сетуридзе. В конце сезона «Карл Цейсс» вылетел в Третью бундеслигу, а Канделаки перешёл в австрийский «Штурм», играет под 18 номером. Сыграл во всех четырёх победных матчах в июле 2008 года в Кубке Интертото против солигорского «Шахтёра» и венгерского «Гонведа». После «Штурм» играл во втором раунде квалификации Кубка УЕФА против швейцарского «Цюриха». Первый матч прошёл на выезде и «Штурм» сыграл вничью (1:1), а дома сыграл в основное время (1:1), но по пенальти проиграли (2:4).

По итогам сезона 2008/09 «Штурм» занял 4 место в австрийской бундеслиге, что позволило клубу квалифицироваться в Лигу Европы. Канделаки провёл все шесть матчей в квалификации сначала против боснийского «Широки Бриег», после против черногорского «Петроваца» и украинского «Металлиста». После успешной квалификации «Штурм» попал в группу F. «Штурму» попались бухарестское «Динамо», турецкий «Галатасарай» и греческий «Панатинаикос».

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные Грузии до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную до 21 года. В сборной Грузии играл с 2004 года по 2013 год.

Достижения 
 Чемпион Грузии: 2003
 Обладатель Кубка Грузии: 2002/03, 2003/04
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2005/06

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте legioner.kulichki.com
 
 
 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Норчи Динамоэли»
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Карл Цейсс»
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Зестафони»
Игроки ФК «Сиони»